Пасегово — название населённых пунктов в России:

 Пасегово — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Пасегово — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.